Екатерина Сердюк:
 Сердюк, Екатерина Валерьевна (род. 1983) — украинская спортсменка (стрелок из лука).
 Сердюк, Екатерина Владимировна (род. 1989) — украинская лыжница.